El título Retrato de una dama puede hacer referencia a varias obras artísticas diferentes:
 al Retrato de una dama (c. 1460), pintado al óleo por el flamenco Roger van der Weyden;
 a la novela Retrato de una dama (1880/81), de Henry James, publicada originalmente de forma seriada en las revistas The Atlantic Monthly y Macmillan's Magazine;
 al poema «Retrato de una dama» (1915), de T. S. Elliot, publicado originalmente en el número de septiembre de la revista Others: A Magazine of the New Verse; o a
 la película Retrato de una dama (1996), drama basado en la novela anterior, dirigido por Jane Campion y protagonizado por Nicole Kidman.